Це список існуючих і ліквідованих автомобільних виробників Франції.

Існуючі автовиробники

Великі виробники 
 Groupe PSA
 Citroën
 DS Automobiles
Peugeot 
 Groupe Renault
 Alpine
 Renault
 Bugatti

Малі виробники 
 ACMAT (1958–наш час)
 Auverland (1984–наш час)
 Bolloré (1822–наш час)
 De Clercq (1992–наш час)
 De La Chapelle (1985–наш час)
 COURB (2005–наш час)
 Exagon Motors (2005–наш час)
 Genty Automobiles
 Monte Carlo Automobiles (1984–наш час)
 Panhard (1891–наш час)
 Scora (1974–наш час)
 SECMA (1995–наш час)
 PGO (1986–наш час)
 Venturi (1984–наш час)
 Y.O Concept (1999–наш час)

Малі виробники мікрокарів 
 Aixam (1984–наш час)
 Bellier (1968–наш час)
 Dué (2010–наш час)
 Ligier (1971–наш час)
 JDM SIMPA (1975–наш час)
 Microcar (1980–наш час)
 Mega (1992–наш час)
 Motor Development International (1988–наш час)

Автобуси та вантажівки 
 Iveco Bus (раніше Irisbus, 1999–наш час)
 Heuliez Bus (1980–наш час)
 Renault Trucks (1978–наш час)

Ліквідовані автовиробники 

A
 Able (1920–1927)
 Ader (1900–1907)
 AER (1930)
 AEM(1920–1924)
 Aérocaréne (1947)
 Ageron (1910–1914)
 Ailloud (1898–1904)
 Ajams (1920)
 Ajax (1913–1919)
 AL (1907–1909)
 Alamagny (1947–1948)
 Alba (1913–1928)
 Albatros (1912)
 Alcyon (1906–1929)
 Alda (1912–1922)
 Allard-Latour (1899–1902)
 Alliance (1905–1908)
 Alphi (1929–1931)
 Alma (1926–1927)
 Alpine (1955–1995)
 Alva (1913–1923)
 AM (1906–1915)
 Amédée Bollée (1885–1921)
 Amilcar (1921–1939)
 Ampère (1906–1909)
 Anderson Electric (1912)
 Andre Py (1899)
 Antoinette (1906–1907)
 Arbel (1951–1959) 
 Ardent (1900–1901)
 Ardex (1934-пр.1937; 1952–1955)
 Ariane (1907)
 Ariès (1903–1938)
 Arista (1912–1915)
 Arista (1952–1967)
 Arola (1976–1983)
 Arzac (1926–1927)
 A. S. (1924–1928)
 ASS (1919–1920)
 Astatic (1920–1922)
 Aster (1900–1910)
 Astra (1922)
 Astresse (1898)
 Atla (1957–1959)
 Atlas (1951)
 Audibert & Lavirotte (1894–1901)
 Auge (1898-c.1901)
 Austral (1907)
 Autobleu (1953–1957)
 Automoto (1901–1907)
 Avolette (1955–1959)

B
 Ballot (1905–1938)
 Barré (1899–1930)
 Beck (1920–1922)
 Bédélia (1910–1925)
 Bellanger (1912–1925)
 Benjamin (1921–1931)
 Berliet (1895–1939)
 Bernardet (1946–1950)
 Bignan (1918–1930)
 Blériot (1921–1922)
 BNC (1923–1931)
 Boitel (1946–1949)
 Bolide (1899–1907)
 Bonnet (1961–1964)
 Bouquet, Garcin & Schivre/BGS (1899–1906)
 Brasier (1905–1926)
 Brouhot (1898–1911)
 Bucciali (1922–1933)
 Buchet (1910–1930)
 Bugatti (1909–1963)
 Butterosi (1919–1924)

C
 Cambier (1897-c.1905)
 Castoldi (1900)
 CD (1962–1965)
 CG (Chappe et Gessalin) (1966–1974)
 CGV (Charron, Girardot et Voigt) (1901–1906)
 Chaigneau-Brasier (1926–1930)
 Chainless (1900–1903)
 Charlon (1905–1906)
 Charron (1907–1930)
 Chenard-Walcker (1899–1950)
 CHS (1945–1946)
 Clément-Bayard (1903–1922)
 Cochotte (1899)
 Cognet de Seynes (1912–1926)
 Cohendet (1898–1914)
 Colda (1921–1922)
 Constantinesco (1926–1928)
 Corre (1901–1907)
 Cottereau (1898–1910)
 Cottin & Desgouttes (1905–1931)
 Cournil (1960–1984)
 Couteret (1907)
 Couverchel (1905–1907)
 Créanche (1899–1906)
 Crespelle (1906–1923)
 Croissant (1920–1922)
 Culmen (пр.1909)

D
 Dalifol (1896)
 Dalifol & Thomas (1896–1898)
 Damaizin & Pujos (1910)
 Dangel (1968–1971)
 Danvignes (1937–1939)
 Darl'mat (1936–1950)
 Darmont (1924–1939)
 Darracq (1896–1920)
 David & Bourgeois (1898)
 DB (1938–1961)
 De Bazelaire (1908–1928)
 De Cezac (1922–1927)
 De Dietrich (1897–1905)
 De Dion-Bouton (1883–1932)
 De Marcay (1920–1922)
 De Riancey (1898-c.1901)
 De Sanzy (1924)
 Decauville (1898–1910)
 Deguingand (1927–1930)
 Deho (1946–1948)
 Delage (1905–1953)
 Delahaye (1895–1954)
 Delamare-Deboutteville (1883–1887)
 Delaugère (1898–1926)
 Delaunay-Belleville (1904–1948)
 Delfosse (1922–1926)
 Demeester (1906–1914)
 Denis de Boisse (1901–1904)
 Derby (1921–1936)
 Desmoulins (1920–1923)
 Dewald (1902–1926)
 DFP (1906–1927)
 Diederichs (1912–1914)
 Dolo (1947–1948)
 Donnet (1928–1936)
 Donnet-Zedel (1924–1928)
 Dumas (1902–1903)
 Dumont (1912–1913)
 Duport (1977–1994)
 d'Yrsan (1923–1930)

E
 EHP (1921–1929)
 Electricar (1919–1924)
 Elfe (1920–1925)
 Elgé (1924–1925)
 Elysée (1921–1925)
 Enders (1911–1923)
 Esculape (1899)
 Eudelin (c.1905-1908)
  (1906–1909)

F
 Facel Vega (1954–1964)
 FAL (1907)
 Farman (1908–1936)
 Favier (c.1925-1930)
 FL (1909–1914)
 Fonlupt (1920–1922)
 Fouillaron (1900–1914)
 Fournier (1913–1924)

G
 Galy (1954–1957)
 Gardner-Serpollet (1900–1907)
 Gautier–Wehrlé (1894–1900)
 Georges Irat (1921–1960)
 Georges Richard (1897–1902)
 Georges Roy (1906–1929)
 Gillet-Forest (1900–1907)
 Gladiator (1896–1920)
 Gobron-Brillié (1898–1930)
 Gordini (1951–1957)
 Goujon (1896–1901)
 GRAC (1964–1974)
 Gregoire (1904–1924)
 Grivel (1897)
 Guerraz (1901)
 Guerry et Bourguignon (1907)
 Guyot Spéciale (1925–1931)

H
 Hautier (1899–1905)
 Hédéa (1912–24)
 Heinis (1925–1930)
 Helbé (1905–1907)
 Henou (1923)
 Henry Bauchet (1903)
 Henry-Dubray (1901)
 Hérald (1901–1906)
 Hinstin (1921–1926)
 Hispano-Suiza (1911–1968)
 Hommell (1994–2003)
 Hotchkiss (1867–1969)
 Hrubon (1980–1988)
 Hurtu (1896–1930)

I
 Induco (1921–1924)
 Inter (1953–1956)

J
 J-P Wimille (1948–1949)
 Jack Sport (1925–1930)
 Janémian (1920–1923)
 Janoir (1921–1922)
 Janvier (1903–1904)
 Jean-Bart (1907)
 Jean Gras (1924–1927)
 Jeantaud (1893–1906)
 JG Sport (1922–1923)
 Jidé (1969–1974; 1977–1981)
 Jouffret (1920–1926)
 Jousset (1924–1928)
 Jouvie (1913–1914)
 Juzan (1897)

K
 Kevah (1920–1924)
 Koch (1898–1901)
 Korn et Latil (1901–1902)
 Kriéger (1897–1908)
 KVS (1976-c.1984)

L
 La Buire (1904–1930)
 La Confortable (c.1920)
 Lacoste & Battmann (1897–1910)
 Lafitte (1923–1924)
 Lahaussois (1907)
 La Licorne (1907–1950)
 L'Alkolumine (1899)
 La Lorraine (1899–1902)
 Lambert (1926–1953)
 La Nef (c.1901-1914)
 La Perle (1913–1927)
 La Ponette (1909–1925)
 La Radieuse (1907)
 L'Ardennais (1901-пр.1903)
 La Roulette (1912–1914)
 La Va Bon Train (1904–1914)
 Lavie (пр.1904)
 Le Blon (1898)
 Le Cabri (1924–1925)
 Le Favori (1921–1924)
 Léon Bollée (1896–1931)
 Le Piaf (1951–1952)
 Le Pratic (1908)
 Le Roitelet (1921–1924)
 Leyat (1919–1927)
 Le Zèbre (1909–1931)
 Linon (1900–1914)
 Lion-Peugeot (1905–1915)
 Lombard (1927–1929)
 Lorraine-Dietrich (1905–1934)
 Luc Court (1899–1936)
 Lufbery (1898-пр.1902)
 Lurquin-Coudert (1907–1914)
 Lutier (1907)
 Luxior (1912–1914)

M
 Madoz (1921)
 Maillard (1900-пр.1903)
 Maison Parisienne (1897-пр.1898)
 Majola (1911–1928)
 Major (1920–1923; 1932)
 Malicet et Blin/M&B (1897-пр.1903)
 Malliary (1901)
 Marathon (1953–1955)
 Marbais and Lasnier (1906-1906)
 Marcadier (1963–1983)
 Marden (1975–1992)
 Margaria (1910–1912)
 Marguerite (1922–1928)
 Marie de Bagneux (1907)
 Marot-Gardon (1899–1904)
 Marsonetto (1957–1959; 1965–1972)
 Matford (1934–1940)
 Mathis (1919–1935; 1945–1950)
 Matra (1965–1984)
 Messier (1924–1931)
 Michel Irat (1929–1930)
 Mildé (1898–1909)
 Millot (1901–1902)
 MLB (1894–1902)
 Mochet (1924–1958)
 Mom (1906–1907)
 Monet (1920–1939)
 Monica (1971–1975)
 Monnard (1899)
 Monocar (1936–1939)
 Montier (1920–1934)
 Montier & Gillet (1895–1898)
 Morisse (1899–1914)
 Mors (1895–1925; 1941–1943)
 Motobloc (1901–1930)
 Mototri Contal (1907–1908)

N
 Nanceene (1900-пр.1903)
 Napoleon (1903)
 Naptholette (1899)
 Nardini (1914)

O
 Obus (1907–1908)
 Oméga-Six (1922–1930)
 Otto (1900–1914)
 Ours (1906–1909)

P
 Panhard/Panhard & Levassor (1890–1967)
 Patin (1899–1900)
 Pilain (1896–1920)
 Plasson (1910)
 Poinard
 Ponts-Moteurs (1912–1913)
 Populaire (1899)
 Poron (1898)
 Porthos (1906–1914)
 Prod'homme (1907–1908)
 Prosper-Lambert (1901–1906)

Q
 Quo Vadis (1921–1923)

R
 Radior (1920–1922)
 Rally (1921–1923)
 Raouval (1899–1902)
 Ratier (1926–1930)
 Ravailler (1907)
 Ravel (1900–1902)
 Ravel (1923–1929)
 Rebour (1905–1908)
 Reyonnah (1950–1954)
 Reyrol (1900–1930)
 Richard-Brasier (1902–1905)
 Rochet-Schneider (1894–1932)
 Roger (1888–1896)
 Rolland-Pilain (1907–1931)
 Rolux (1938–1952)
 Rosengart (1928–1955)
 Roussel (1908–1914)
 Roussey (1949–1951)
 Rouxel (1899–1900)
 Rovin (1946–1951)
 Ruby (1910-c.1922)

S
 Salmson (1921–1957)
 Sandford (1923–1939)
 Santax (1920–1927)
 SARA (1923–1930)
 Sautter-Harlé (1907–1912)
 SCAP (1912–1929)
 SCAR (1906–1915)
 Sénéchal (1921–1927)
 Sensaud de Lavaud (1926–1928)
 SERA (1959–1961)
 Sidéa (1912–1924)
 Sigma (1913–1928)
 Silva-Coroner (1927)
 SIMA-Violet (1924–1929)
 Simca (1935–1980)
 Simplicia (1910)
 Sinpar (1907–1914)
 Siscart (1908–1909)
 Sixcyl (1907–1908)
 Sizaire-Berwick (1913–1927)
 Sizaire Frères (1923–1929)
 Sizaire-Naudin (1905–1921)
 Soncin (1900–1902)
 Solanet (1921)
 Soriano-Pedroso (1919–1924)
 SOVAM (1965–1969)
 SPAG (1927–1928)
 Stabilia (1907–1930)
 Stimula (1907–1914)
 Stimula (1978–1982)
 Suncar (1980-пр.1986)

T
 Talbot (1919–1932; 1979–1986)
 Talbot-Lago (1932–1959)
 Théophile Schneider (1910–1931)
 Thomson (1913–1928)
 Tourey (1898)
 Tracford (1933–1935)
 Tracta (1926–1934)
 Triouleyre (1896–1898)
 Turcat-Méry (1899–1928)
 Turgan-Foy (1899–1906)

U
 Unic (1904–1939)
 Urric (1905–1906)
 Utilis (1921–1924)

V
 Vaillant (1922–1924)
 Vallée (1895–1902)
 VELAM
 Vinot & Deguingand (1900-1927)

Z
 Zénia (1913-1924)

Література 
 G.N. Georgano, Nick (Ed.). The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 2000.
 Šuman-Hreblay, Marián. Automobile Manufacturers Worldwide Directory. London: McFarland & Co. Inc., 2000.1254

Автобудівні підприємства Франції
Автобудівні підприємства за країною
Списки:Франція